Il y a eu trois batailles près de Seminara, en Calabre, au cours des Guerres d'Italie :

 la première bataille de Seminara, en 1495, est une victoire française de Bérault Stuart d'Aubigny sur les troupes espagnoles de Gonzalve de Cordoue et napolitaines de Ferdinand II de Naples ;

 la deuxième bataille de Seminara, en 1502, est une victoire française de Bérault Stuart d'Aubigny sur les troupes espagnoles d', Manuel de Benavides et Antonio de Leiva ;

 la troisième bataille de Seminara, en 1503, est une victoire espagnole de Gonzalve de Cordoue sur les troupes françaises de Bérault Stuart d'Aubigny.

Seminara